Professor T., een Belgische televisieserie die liep van 2015 tot en met 2018 
Professor T. (Britse televisieserie), een Britse televisieserie uit 2021
Professor T. (Duitse televisieserie), een Duitse televisieserie uit 2017